Бой у острова Уэссан:

 Бой у острова Уэссан
 Бой 12 декабря 1781
 Бой 20-21 апреля 1782
 Славное первое июня
 Бой у острова Уэссан (1944)